Марк Захарович Гордо́н (7.11.1911, Вильно — 16.09.1997, Санкт-Петербург) — советский и российский поэт, переводчик и , врач.

Биография 
Родился 27 октября (по старому стилю) 1911 года в Вильно, в семье студента юридического факультета Московского университета Захария Яковлевича Гордона (1877—?) и Сифры Янкелевны (Ниселевны, Яковлевны) Эпштейн (1892, Молетай — 1942, Ленинград). Ещё будучи студентом, отец опубликовал роман «Тайны Дивана», за что был оштрафован на 100 рублей. В 1916 году семья переехала в Петроград. В 1938 году М. З. Гордон окончил 2-й Ленинградский медицинский институт (санитарно-гигиеническое отделение), вскоре был призван в Красную Армию и отправлен на войну с Финляндией. 

Во время Великой Отечественной войны служил в военном госпитале в Ленинграде, затем в действующей армии на Ленинградском фронте, дошёл вместе с войсками до Кёнигсберга. После окончания войны с Германией был направлен в Маньчжурию. В качестве военного врача служил в советско-китайской больнице в Порт-Артуре и в Дайрене. Следующими местами его военной службы были Калининградская область и о. Сахалин, где он служил в должности начальника медицинского отделения военного госпиталя. В 1961 году был демобилизован в воинском звании подполковника медицинской службы и вернулся с семьёй в Ленинград, где работал участковым врачом-терапевтом и одновременно преподавал в медицинском училище.

Ещё в юности начал переводить на русский язык стихи французских поэтов. Со временем переводы стихов с французского, а затем и с других языков (испанского, немецкого и английского) стали его второй профессией. Регулярно публиковался в периодической печати, а также в сборниках переводов известных французских поэтов. 

Участвовал в работе секции перевода ленинградского Дома писателей, хотя формально членом Союза писателей не был. С годами он всё больше писал и  собственные стихи.

При жизни М. З. Гордона вышла только одна книга его стихов — «Шар железный» (1993); вторая, которую он не успел подготовить — «Комета» — была издана посмертно, в 2002 году. 

Был активным членом Санкт-Петербургской городской секции библиофилов и Клуба книголюбов при Доме книги, постоянно посещал встречи объединения любителей поэзии А. А. Ахматовой «Бродячая муза». 

Коллекционировал книги (прижизненные издания) поэтов Серебряного века. Незадолго до своей смерти большое количество раритетов из своей коллекции передал в библиотеку Всероссийского музея А. С. Пушкина (наб. р. Мойки, 12).

Интересовался динозаврами, обладал коллекцией книг о них. С рассказами о динозаврах выступал на Санкт-Петербургском телевидении.

Придерживался мнения о том, что СПИД является эпидемиологическим оружием инопланетян.

Умер 16 сентября 1997 года. Кремирован, похоронен на Преображенском еврейском кладбище

Творчество 
Стихотворное наследие М. З. Гордона невелико, в двух его сборниках содержится чуть больше оригинальных 150 стихотворений. 

Большая часть стихов написана М. З. Гордоном уже в зрелом возрасте, в основном, в послевоенное время. Стихи о Великой Отечественной войне немногочисленны и лишены воинственной риторики. Военная, или, скорее, антивоенная тематика не оставляет М. З. Гордона и с годами становится одной из доминирующих в его творчестве. Поэта беспокоит не только беспощадное отношение людей к себе подобным, но и к природе, он предрекает человечеству бесславный конец. На этой почве возникает и самое известное в литературной среде стихотворное произведение М. З. Гордона: его венок сонетов «Динозавры».

Многие стихи М. З. Гордона посвящены поэтам, особенно его любимому поэту — Николаю Гумилёву.

Переводческие работы 
Среди переведенных М. З. Гордоном поэтов — Шарль Бодлер, Жозе Мария де Эредиа, Леконт де Лиль, Луиза Лабе, Теофиль Готье, Виктор Гюго, Поль Верлен, Франсуа Фертио, Мигель Сервантес, Эмилия Дикинсон, а также поэты латиноамериканских стран: Хосе Хакин де Альмедо, Хосе Фернандес Мадрид, Эусебио Лильо Робес, Хуан Антонио Перес Боналде.

Стихотворные сборники, в которые включены переводы М. З. Гордона: 

 Солдаты свободы. — М., 1963.
 Шарль Бодлер. Цветы зла. — М., 1970.
 Песнь о книге: Антология. — Минск, 1977.
 Луиза Лабе. Сочинения. — М., 1988.
 Жозе Мария де Эредиа. Сонеты. В переводах русских поэтов. — М., 1994.

Переводы М. З. Гордона печатались в журналах «Нева», «Звезда», «Наука и религия» и в ежегодном альманахе «Охотничьи просторы». Большая часть переводов М. З. Гордона осталась неопубликованной.

Семья 
 Отец — Захарий Яковлевич Гордон (1877—?), юрист.
 Мать — Сифра Янкелевна (Ниселевна, Яковлевна) Эпштейн (1892, Молетай — 1942, Ленинград).
 Жена (с 1942) — Эмилия Михайловна Гордон (урожд. Гуревич), медсестра.
 Дочь — Е. М. Гордон (Кригель) (род. 1944), социолог.
 Внук.
 Сын — Владимир, инженер.
 Внук Валентин.
 Внучка Софья.
 Правнучки Анна, Александра, Анастасия.
 Жена (с апреля 1979) — Фаня Львовна Вязьменская, режиссер, художник.

Награды 
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 два ордена Красной Звезды (20.03.1945; 30.12.1956)
 медали

Память 
 Портрет М. З. Гордона (рис. Ф. Л. Вязьменской, 1979 год). Опубликован в сборнике воспоминаний.

Библиография 
 Марк Гордон. Шар железный: Стихи. — СПб., 1993.
 Марк Гордон. Комета: Стихи. — СПб., 2002.

Литература 
 Марк Захарович Гордон (1911—1997): Сборник воспоминаний / Сост. Ф. Л. Вязьменская, И. Г. Мямлин. — СПб.: б.и., 1998. — 52 с. — тир. 50 экз.
 Марк Захарович Гордон (1911—1997): Сборник воспоминаний / Сост. Ф. Л. Вязьменская, И. Г. Мямлин. — 2-е изд. — СПб., 2002.
 Некролог // Санкт-Петербургские ведомости. — 1997. — 19 сент.

Примечания

Ссылки 
 

Медики Великой Отечественной войны
Переводчики поэзии на русский язык
Русские поэты
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище